Seznam brigad z zaporedno številko 54.

Seznam 
 Pehotne
 54. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Artilerijske
 54. poljska artilerijska brigada (ZDA)

Glej tudi